

Toponyme 

 Ramona est une ville du comté de San Diego, en Californie ;
 Ramona est une communauté non constituée du comté de Los Angeles en Californie ;
 Ramona est une ville du comté de Lake, dans le Dakota du Sud ;
 Ramona est une ville du comté de Marion, dans le Kansas ;
 Ramona, ville située en Oklahoma.

Littérature 
 Ramona est un roman américain de Helen Hunt Jackson, paru en 1884, dont ont été tirés les quatre premiers films ci-dessous.

Théâtre
 Ramona,  pièce de théâtre de marionnettes de Rezo Gabriadze (2012)

Cinéma 
 Ramona est un film de David Wark Griffith sorti en 1910
 Ramona est un film de Donald Crisp sorti en 1916
 Ramona est un film de Edwin Carewe sorti en 1928 avec Dolores del Río dans le rôle-titre. C'est la première version incluant la chanson « Ramona ».
 Ramona est un film de Henry King sorti en 1936
 Ramona est un film de Víctor Urruchúa sorti en 1946
 Ramona est un film de Paul Martin sorti en 1961
 Ramona est un film de Sibylle Schönemann sorti en 1979
 Ramona est un film de Francisco Outon sorti en 1987
 Ramona ! est un film de Jonathan Sarno sorti en 1993
 Ramona et Beezus, film de 2010
 Oh, Ramona! est une comédie romantique roumaine de Cristina Jacob, sortie en 2019.
 Ramona était une femelle chimpanzé actrice, vue notamment dans Le Gorille de Brooklyn (Bela Lugosi Meets a Brooklyn Gorilla) de William Beaudine

Musique 
 Ramona Falls, groupe de rock
 Ramona est une chanson écrite en 1927 par Gilbert Wolfe pour les paroles anglaises et Mabel Wayne pour la musique, pour la version filmée de 1928. Traduite en français, elle a été rendue très populaire en France par Saint-Granier puis reprise par Tino Rossi et de nombreux autres chanteurs, comme Patrick Bruel. Sans oublier le chanteur de tango Carlos Gardel. Carlos Gardel est venu la chanter, le , au gala de l'Opéra à Paris « le Bal des petits lits blancs », en présence de Gaston Doumergue, président de la République française ainsi que de Maurice Chevalier, de Mistinguett, de Lucienne Boyer et de Lys Gauty et autres célébrités de l'époque. Le président de la République demanda à Gardel de bisser. Dans le film Harry, un ami qui vous veut du bien, réalisé par Dominik Moll en 2000, on peut en entendre la version anglaise chantée par Dolores del Rio. Harmonisée à quatre voix, elle fait partie du répertoire des Barbershop songs.
La mélodie de la chanson Ramona a été reprise en 1936 (avec, bien sûr des paroles différentes) pour devenir l'un des plus célèbres des chants partisans de la Guerre d'Espagne et l'hymne des militantes de la CNT/FAI sous le titre A LAS MUJERES que vous pouvez entendre sur Youtube.
 To Ramona est une chanson de Bob Dylan, parue sur l'album Another Side of Bob Dylan en 1964.
 Ramona est également le nom d'une chanson écrite par le groupe de punk rock américain The Ramones, parue sur l'album Rocket to Russia sorti en 1977.

Télévision 
 Ramona est une série télévisée de Randy Bradshaw diffusée en 1988
 Ramona est une série télévisée de Rik Andries diffusée en 1991
 Ramona est une série télévisée de Alberto Cortés diffusée en 2000
 Ramona est une série télévisée de Harald Hamrell diffusée en 2003

Prénom 
Ramona est le prénom de
 Ramona Aricò (née en 1985), joueuse italienne de volley-ball
 Ramona Bachmann (née en 1990), footballeuse suisse
 Ramona Farcău (née en 1979), handballeuse
 Ramona Cheorleu (née en 1982), modèle roumaine
 Ramona Forlán (née en 1982), actrice
 Ramona Fradon (née en 1926), dessinatrice de comics
 Ramona Kapheim (née en 1958), rameuse d'aviron est-allemande
 Ramona Mănescu (née en 1972), femme politique et juriste roumaine 
 Diana Ramona Marc (née en 1979), joueuse roumaine de volley-ball
 Ramona Neubert (née en 1958), ancienne athlète est-allemande 
 Ramona Portwich (née en 1967), kayakiste allemande
 Ramona Puerari (née en 1983), joueuse italienne de volley-ball
 Ramona Roth (née en 1977), fondeuse allemande

Autres 
 Le Ramona est le nom d'un navire dans l'album de bande dessinée Coke en stock, cargo commandé par Allan et appartenant au marquis Di Gorgonzola.
 Ramonas, Ramonache : synonyme de Radis noir

Références

Homonymie de titre
Prénom féminin
Prénom roumain